Municipio de Golden puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Golden (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Walsh.
 Municipio de Golden (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oceana.
 Municipio de Golden (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.